Alessandro Bonetti (1908-1977) – calciatore italiano
 Alessandro Bonetti (n. 1985) – pilota automobilistico italiano
 Alessandro Bonetti – musicista italiano